Das Sapporo Ladies Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Sapporo. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 28. September bis 3. Oktober 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Sapporo